Filipești se poate referi la următoarele localități din România:
 Filipești, o localitate și o comună din județul Bacău;
 Filipești, o localitate în comuna Bogdănești, județul Bacău;
 Filipești, o localitate în județul Brăila;
 Filipeștii de Pădure, o localitate și o comună în județul Prahova;
 Filipeștii de Târg, o localitate și o comună în județul Prahova.

Toponime românești